Стафеев — фамилия. Известные носители:
 Стафеев, Виталий Иванович (1929—2013) — советский и российский физик.
 Стафеев, Григорий Исаевич (1916—1994) — российский литературовед, исследователь творчества А. К. Толстого.
 Стафеев, Николай Павлович (1926—1970) — советский самбист.
 Стафеев, Николай Фёдорович (1915—2009) — советский и украинский военный и общественный деятель.